Scherler ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Scherler (1889–1944), Schweizer Architekt
 Daisy von Scherler Mayer (* 1966), US-amerikanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Karlheinz Scherler (1945–2007), deutscher Sportpädagoge